Брахіозаврові (Brachiosauridae) — родина рослиноїдних динозаврів-зауроподів, які жили в кінці юрського періоду (161,2—145,5 млн років тому) на території Північної Америки, Африки и Європи. До відкриття сейсмозавра, брахіозавр вважався найвищим динозавром.

Класифікація

Примітки 

Динозаври юрського періоду
Динозаври крейдового періоду
Макронарії
Родини динозаврів